Славя́нские языки́ — группа родственных языков индоевропейской семьи. Распространены в ряде стран Центральной и Восточной Европы и Северной Азии. Общее число говорящих — более 400 млн человек, преимущественно славяне. Имеют большую степень близости друг к другу, которая обнаруживается в структуре слова, употреблении грамматических категорий, структуре предложения, семантике, системе регулярных звуковых соответствий, морфонологических чередованиях. Эта близость объясняется единством происхождения славянских языков и их длительными и интенсивными контактами между собой на уровне литературных языков и диалектов.

Длительное самостоятельное развитие славянских народов в разных этнических, географических и историко-культурных условиях, их контакты с различными этническими группами привели к появлению различий материального, функционального и типологического характера.

Классификация 
Славянские языки по степени их близости друг к другу принято делить на 3 группы: восточнославянскую, южнославянскую и западнославянскую. Распределение славянских языков внутри каждой группы имеет свои особенности. Каждый славянский язык включает в свой состав литературный язык со всеми его внутренними разновидностями и свои территориальные диалекты. Диалектное дробление и стилистическая структура внутри каждого славянского языка неодинаковы.

Ветви славянских языков: 

А. Б. Долгопольский указывает, что западнославянская и южнославянская подгруппы являются конвенциональными, а не генетическими объединениями, то есть не существовало празападнославянского и праюжнославянского языков.

Рядом исследователей, помимо названных выше языков, выделяются вымершие ныне языки, в прошлом занимавшие промежуточное положение между южнославянскими и западнославянскими (паннонскославянский язык), а также между южнославянскими и восточнославянскими языками (дакославянский язык).

Существует также деление на две группы, северославянская и южнославянская.

Происхождение 

Славянские языки в рамках индоевропейской семьи наиболее близки балтийским языкам. Сходство между двумя группами послужило основой для теории «балто-славянского праязыка», согласно которой из индоевропейского праязыка сначала выделился балто-славянский праязык, позже распавшийся на прабалтийский и праславянский. Однако некоторые учёные объясняют их особую близость длительным контактом древних балтов и славян и отрицают существование балто-славянского языка. Лексика славянских языков в основном индоевропейского происхождения; мно­гие эле­мен­ты, не на­хо­дя­щие точ­ных со­от­вет­ст­вий в древних ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ках, также свя­за­вают с бал­то­сла­вян­ской общ­но­стью.

Не установлено, на какой территории произошло обособление славянского языкового континуума из индоевропейского/балто-славянского. Из одного из индоевропейских диалектов (протославянского) сформировался праславянский язык, который является родоначальником всех современных славянских языков. История праславянского языка была более длительной, чем история отдельных славянских языков. В течение длительного времени он развивался как единый диалект с тождественной структурой. Диалектные варианты возникли позже.

Процесс перехода праславянского языка в самостоятельные языки наиболее активно проходил во 2-й половине I тысячелетия нашей эры, в период формирования ранних славянских государств на территории Юго-Восточной и Восточной Европы. В этот период значительно увеличилась территория славянских поселений. Были освоены районы различных географических зон с различными природными и климатическими условиями, славяне вступили во взаимоотношения с обитателями этих территорий, стоявшими на разных ступенях культурного развития. Всё это отразилось в истории славянских языков.

Время разделения

Грей и Аткинсон 
Аткинсон и Грей выполнили статистический анализ родственных слов 103 живых и мёртвых индоевропейских языков (из примерно 150 известных), пользуясь лексико-статистической базой данных (её создала по спискам Сводеша Айсидор Дайен) и дополнительной информацией.

Методом Монте-Карло были сгенерированы миллионы случайных «языковых деревьев», без учёта их исторической и лингвистической правдоподобности. Предполагалось, что, хотя скорость эволюции на ветвях дерева языков может различаться и распределяться случайным образом, но этот разброс не может быть слишком большим. Например, если забыть всё, что известно об истории народов и языков, то вариант, возводящий армянский и исландский языки к недавнему общему предку, оказался бы чрезвычайно неправдоподобным — просто потому, что темп их эволюции пришлось бы принять слишком высоким по сравнению с другими ветвями древа.

Данные, полученные Греем и Аткинсоном методами байесовского анализа и опубликованные в журнале Science в 2012 году, уверенно указывают на возраст праиндоевропейского языка в интервале от 8000 до 9500 лет и на анатолийское происхождение языка. Именно в это время от общего ствола отделились предки хеттов.

Славянское языковое единство, по результатам их исследований, распалось 1300 лет назад, то есть около VIII века нашей эры. Балто-славянское языковое единство распалось 3400 лет назад, то есть около XV века до н. э.

Методы и результаты Грея и Аткинсона были подвергнуты резкой критике в разных аспектах.

Чанг, Кэткарт, Холл и Гарретт 
В феврале 2015 года было опубликовано исследование Уилла Чанга (Will Chang), Чундры Кэткарта (Chundra Cathcart), Дэвида Холла (David Hall) и Андрю Гарретта (Andrew Garrett) под названием «Ancestry-constrained phylogenetic analysis supports the Indo-European steppe hypothesis», которое подтверждает датировку возраста индоевропейской языковой семьи, соответствующую курганной гипотезе, а именно 5500—6500 лет назад, то есть 3500—4500 годы до н. э. В данной работе было рассмотрено по 200 слов из мёртвых и живых индоевропейских языков и с помощью статистического моделирования определена вышеназванная дата начала расхождения языков этой семьи. Славянские языки, по результатам этого исследования, начали расходиться за 1240 лет до настоящего времени, то есть в 710 году н. э.

Касьян, Дыбо 

В сентябре 2015 года А. С. Касьян и А. В. Дыбо в рамках междисциплинарного исследования по славянскому этногенезу опубликовали лексикостатистическую классификацию славянских языков, построенную на качественных 110-словных списках Сводеша, собранных по стандарту проекта «Глобальная лексикостатистическая база данных / Global Lexicostatistical Database» и обработанных современными филогенетическими алгоритмами.

Полученное датированное дерево находится в согласии с традиционной славистической точкой зрения на структуру славянской группы. Дерево предполагает первое разделение праславянского языка на три ветви: восточную, западную и южную. Момент распада датируется около 100 года н. э., это согласуется со мнением археологов, что в начале 1-го тысячелетия н. э. славянская популяция занимала довольно обширную территорию и уже не была монолитной. Далее, в V—VI веках н. э., три славянские ветви почти синхронно разделяются на более дробные таксоны, что соответствует быстрому распространению славян по Восточной Европе и Балканам во второй половине 1-го тысячелетия н. э. (славянизация Европы).

Из анализа был исключён словенский язык, так как люблянское койне и литературный словенский показывают смешение южнославянских и западнославянских лексических черт (предположительно это может указывать на исходную западнославянскую атрибуцию словенского языка, который в течение длительного времени подвергался влиянию соседних сербохорватских диалектов), а качественные сводешевские списки для словенских диалектов на тот момент не были собраны. Из-за нехватки или ненадёжности лексических данных в исследовании не были охвачены т. н. древненовгородский диалект, полабский язык и некоторые другие славянские идиомы.

История развития 

В ранний период развития славянского праязыка сложилась новая система гласных сонантов, значительно упростился консонантизм, получила широкое распространение в аблауте ступень редукции, корень перестал подчиняться древним ограничениям. Праславянский язык входит в группу сатем (, ср. ; , ср. ). Однако эта черта реализовалась не полностью: ср. праслав. *kamy, *kosa, *gǫsь, *gordъ, *bergъ и др.
Праславянская морфология представляет существенные отклонения от индоевропейского типа. Это прежде всего относится к глаголу, в меньшей степени — к имени.

Большинство суффиксов сформировалось уже на праславянской почве. В ранний период своего развития праславянский язык пережил ряд преобразований в области лексики. Сохранив в большинстве случаев старую индоевропейскую лексику, он в то же время утратил некоторые лексемы (например, некоторые термины из области социальных отношений, природы и т. д.). Много было утрачено слов в связи с различного рода запретами (табу). Например, было утрачено наименование дуба — индоевропейское perkuos, откуда латинское quercus. В славянском языке утвердилось табуистическое , откуда «дуб», ,  и т. д. Утрачено индоевропейское название медведя. Оно сохраняется лишь в новом научном термине «Арктика» (ср. ). Индоевропейское слово в праславянском языке было заменено на табуистическое сочетание слов *medvědь (первоначально «поедатель мёда», от мёд и *ěd-).

В период балто-славянской общности в праславянском языке были утрачены гласные сонанты, на их месте возникли дифтонгические сочетания в положении перед согласными и последовательности «гласный сонант перед гласными» (sъmьrti, но umirati), интонации (акут и циркумфлекс) стали релевантными признаками. Важнейшими процессами праславянского периода были утрата закрытых слогов и смягчение согласных перед йотом. В связи с первым процессом все древние дифтонгические сочетания перешли в монофтонги, возникли слоговые плавные, носовые гласные, произошло перемещение слогораздела, вызвавшее, в свою очередь, упрощение групп согласных, явления межслоговой диссимиляции. Эти древнейшие процессы наложили отпечаток на все современные славянские языки, что отражено во многих чередованиях: ср. «жать — жну»; «взять — возьму», «имя — имена», ; . Смягчение согласных перед йотом отражено в виде чередований с — ш, з — ж и др. Все эти процессы оказали сильное воздействие на грамматический строй, на систему флексий. В связи со смягчением согласных перед йотом был пережит процесс т. наз. первой палатализации задненёбных: к > ч, г > ж, х > ш. На этой основе ещё в праславянском языке сформировались чередования к : ч, г : ж, х : ш, которые оказали большое влияние на именное и глагольное словообразование.

Позже развились вторая и третья палатализации задненёбных, в результате которых возникли чередования к : ц, г : дз (з), х : с (х). Имя изменялось по падежам и числам. Кроме единственного и множественного чисел существовало двойственное число, которое позже утратилось почти во всех славянских языках, кроме словенского и лужицких, при этом рудименты дуалиса сохраняются почти во всех славянских языках.

Существовали именные основы, выполняющие функции определений. В поздний праславянский период возникли местоименные прилагательные. Глагол имел основы инфинитива и настоящего времени. От первых образовывались инфинитив, супин, аорист, имперфект, причастия на -л, причастия действительного залога прошедшего времени на -въ и причастия страдательного залога на -н. От основ настоящего времени образовывались настоящее время, повелительное наклонение, причастие действительного залога настоящего времени. Позже в некоторых славянских языках от этой основы начал образовываться имперфект.

В праславянском языке начали формироваться диалекты. Существовали три группы диалектов: восточная, западная и южная. Из них потом сформировались соответствующие языки. Группа восточнославянских диалектов была наиболее компактной. В западнославянской группе были 3 подгруппы: лехитская, серболужицкая и чешско-словацкая. Южнославянская группа была в диалектном отношении наиболее дифференцированной.

Праславянский язык функционировал в догосударственный период истории славян, когда господствовал родо-племенной общественный строй. Существенные изменения произошли в период раннего феодализма. В XII—XIII веках происходила дальнейшая дифференциация славянских языков, произошла утрата свойственных праславянскому языку сверхкратких (редуцированных) гласных ъ и ь. В одних случаях они исчезли, в других перешли в гласные полного образования. В результате произошли существенные изменения в фонетическом и морфологическом строе славянских языков, в их лексическом составе.

Фонетика 
В области фонетики между славянскими языками имеются некоторые существенные различия.

В большинстве славянских языков утрачена оппозиция гласных по долготе / краткости, в то же время в чешском и словацком языках (исключая североморавский и восточнословацкий диалекты), в литературных нормах штокавской группы (сербской, хорватской, боснийской и черногорской), а также отчасти в словенском языке эти различия сохраняются.
В лехитских языках, польском и кашубском, сохраняются носовые гласные, которые утрачены в других славянских языках (носовые гласные были характерны также для фонетической системы вымершего полабского языка). Долгое время носовые удерживались в болгарско-македонском и в словенском языковых ареалах (в периферийных говорах соответствующих языков реликты назализации отражаются в ряде слов до настоящего времени).

Славянским языкам свойственно наличие палатализации согласных — приближение плоской средней части языка к нёбу при произнесении звука. Почти все согласные в славянских языках могут быть твёрдыми (непалатализованными) или мягкими (палатализованными). В силу ряда депалатализационных процессов противопоставление согласных по твёрдости / мягкости в языках чешско-словацкой группы значительно ограничено (в чешском сохранилась оппозиция t — t’, d — d’, n — n’, в словацком — t — t’, d — d’, n — n’, l — l’, при этом в западнословацком диалекте вследствие ассибиляции t’, d’ и последующего их отвердения, а также отвердения l’, представлена как правило только одна пара n — n’, в ряде западнословацких говоров (поважских, трнавских, загорских) парные мягкие согласные отсутствуют полностью). Оппозиция согласных по твёрдости / мягкости не сложилась в сербохорватско-словенском и западноболгарско-македонском языковых ареалах — из старых парных мягких согласных только n’ (< *nj), l’ (< *lj) не подверглись отвердению (в первую очередь в сербохорватском ареале).

Ударение в славянских языках реализуется по-разному. В большинстве славянских языков (кроме сербохорватского и словенского) политоническое праславянское ударение сменилось динамическим. Свободный, подвижный характер праславянского ударения сохранился в русском, украинском, белорусском и болгарском языках, а также в торлакском наречии и северном диалекте кашубского языка (подвижным ударение было и в вымершем полабском языке). В среднерусских говорах (и, соответственно, в русском литературном языке), в южнорусском наречии, в севернокашубских говорах, а также в белорусском и болгарском языках такой тип ударения вызвал редукцию безударных гласных. В ряде языков, прежде всего в западнославянских, сформировалось фиксированное ударение, закреплённое за определённым слогом слова или тактовой группы. На предпоследний слог ударение падает в польском литературном языке и большинстве его диалектов, в чешском североморавском и восточнословацком диалектах, в юго-западных говорах южного диалекта кашубского языка, а также в лемковском диалекте. На первый слог ударение падает в чешском и словацком литературном языках и большинстве их диалектов, в лужицких языках, в южнокашубском диалекте, а также в некоторых гуральских говорах малопольского диалекта. В македонском языке ударение также фиксированное — оно падает не далее, чем на третий слог от конца слова (акцентной группы). В словенском и сербскохорватском языках ударение политоническое, разноместное, по диалектам тонические характеристики и распределение ударения в словоформах различны. В центральнокашубском диалекте ударение разноместное, но закреплено за определённой морфемой.

Влияние

Языки Юго-Восточной Европы 

Румынский, албанский и венгерский языки показывают влияние соседних славянских языков в терминологии городской жизни, сельского хозяйства, ремёсел и торговли — основных культурных новшеств во времена ограниченного долгосрочного культурного контакта. В каждом из этих языков славянские лексические заимствования составляют не менее 15 % от общего словарного запаса. Предположительно, это объясняется контактом в период, когда славянские племена пересекли и частично заселили территории, населённые древними иллирийцами и валахами на своём пути к Балканам.

Германские языки 
Макс Фасмер, специалист в области славянской этимологии, утверждал, что славянских заимствований в прагерманский не было. Однако есть отдельные славянские заимствования (возможно, так же ранние) в других германских языках; ,  скорее всего происходит от общеславянского «граница». В Восточной Германии и Австрии довольно часто встречаются топонимы восточнославянского происхождения, в частности, названия городов Шверин, Росток, Любек, Берлин, Дрезден, названия исторических областей (Померания). Английское слово quark (разновидность сыра и субатомная частица) является производным от немецкого Quark, что в свою очередь происходит от . Окончания -ау (-au) в германских топонимах славянского происхождения и немецких фамилиях в большинстве случаев являются германизированными окончаниями -ов (-ow).

В скандинавских языках имеется значительный ряд заимствований из славянских языков, связанных с мореходством и торговлей, вероятно унаследованных в результате скандинаво-славянских контактов, например lodhia (ладья, грузовое судно), pråm (баржа, от восточнославянского pramŭ), torg (рынок, торговая площадь), besman/bisman (безмен), pitschaft (печать), tolk (переводчик, от древнеславянского tlŭkŭ; последнее также распространено в средненижненемецком) и т. д.

Финно-угорские языки 
В финно-угорских языках существует ряд заимствований из славянских языков, возможно, усвоенных ещё в протофинский период, как считал финский лингвист-этимолог Петри Каллио. Например, слова lusikka (ложка), sini (синий) распространены во всех прибалтийско-финских языках. Однако многие заимствования приобрели финнизированную форму, что затрудняет определение того, являются ли такие слова исконно финским или славянским.

Другие 
На сегодняшний день существует множество слов славянского происхождения, встречающихся почти во всех современных языках. В основном это богемизмы (робот и пистолет), полонизмы (вампир), русизмы (водка, спутник). Некоторые славянизмы, распространённые в неславянских языках, не имеют однозначной этимологии (например, ).

Большинство языков бывшего Советского Союза и некоторых соседних стран (например, монгольский) находятся под значительным влиянием русского языка, что особенно проявляется в лексике.

Письменность 
Первую литературную обработку славянские языки получили в 860-х годах. Создателями славянской письменности были братья Кирилл (Константин-Философ) и Мефодий. Они перевели для нужд Великой Моравии с греческого языка на славянский литургические тексты. В своей основе новый литературный язык имел южно-македонский (солунский) диалект, но в Великой Моравии усвоил много местных языковых особенностей. Позже он получил дальнейшее развитие в Болгарии. На этом языке (обычно называемом старославянским языком) была создана богатейшая оригинальная и переводная литература в Моравии, Паннонии, Болгарии, на Руси, в Сербии. Существовало два славянских алфавита: глаголица и кириллица. От IX века славянских текстов не сохранилось. Самые древние относятся к X веку: Добруджанская надпись 943 года, надпись царя Самуила 993 года, Варошская надпись 996 года и другие. Начиная с XI века сохранилось больше славянских памятников.

Современные славянские языки используют алфавиты на основе кириллицы и латиницы. Глаголица применяется в католическом богослужении в Черногории и в нескольких прибрежных районах в Хорватии. В Боснии в течение некоторого времени параллельно с кириллицей и латиницей использовался также арабский алфавит.

Сходства и различия славянских языков 
В силу исторических причин славянским языкам удалось сохранить значительное сходство друг с другом. В то же время почти каждый из них обладает рядом уникальных черт.

Литературные языки 
В эпоху феодализма славянские литературные языки, как правило, не имели строгих норм. Иногда функции литературного выполняли языки, отличные от местного разговорного (на Руси — церковнославянский язык, в Чехии и Польше — латинский язык).

Русский литературный язык пережил многовековую и сложную эволюцию. Он вобрал в себя народные элементы и элементы старославянского языка, испытал влияние многих европейских языков.

В Чехии в XVIII веке литературный язык, достигший в XIV—XVI веках большого совершенства, почти исчез. В городах господствовал немецкий язык. В период национального возрождения в Чехии искусственно возродили язык XVI века, который в это время уже был далёк от народного языка. История чешского литературного языка XIX—XX веков отражает взаимодействие старого книжного языка и разговорного. Словацкий литературный язык имел другую историю, он развивался на основе народного языка. В Сербии до XIX века господствовал церковнославянский язык. В XVIII веке начался процесс сближения этого языка с народным. В результате реформы, проведённой Вуком Караджичем в середине XIX веке, был создан новый литературный язык. Македонский литературный язык окончательно сформировался в середине XX века.

Кроме «больших» славянских языков существует ряд малых славянских литературных языков (микроязыков), которые обычно функционируют наряду с национальными литературными языками и обслуживают или относительно малые этнические группы, или даже отдельные литературные жанры.

См. также 
 Списки Сводеша для славянских языков в Викисловаре

Примечания

Литература 
 Русскоязычные
 Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Введение. Фонетика. М., 1961.
 Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
 Бирнбаум Х. Праславянский язык. Достижения и проблемы его реконструкции, пер. с англ., М., 1987.
 Бошкович Р. Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование. М., 1984.
 
 Кузнецов П. С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
 Мейе А. Общеславянский язык, пер. с франц., М., 1951.
 Нахтигал Р. Славянские языки, пер. со словен., М., 1963.
 Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.
 
 Иностранные
 Вступ до порівняльно історичного вивчення слов’янських мов. За ред. О. С. Мельничука. Київ, 1966.
 Russell D. Gray & Quentin D. Atkinson. Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin. Nature, 426: 435—439 (27 November 2003).
 
 Vaillant A. Grammaire comparee des langues slaves, t. 1-5. Lyon — P., 1950-77.

 
Языки Европы